Das PBZ Zagreb Indoors 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar bis zum 5. Februar 2012 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France sowie in Viña del Mar die VTR Open gespielt, die genau wie das PBZ Zagreb Indoors zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Ivan Dodig, er schied jedoch im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale setzte sich Michail Juschny in zwei Sätzen gegen Lukáš Lacko durch, der zum ersten Mal im Finale eines ATP-Turniers stand. Für Juschny war dies der achte ATP-Einzeltitel in seiner Karriere.

Im Doppel waren Dick Norman und Horia Tecău die Titelverteidiger. Norman trat jedoch in diesem Jahr mit einem neuen Partner an und schied bereits in der ersten Runde aus. Juschny erreichte zusammen mit Marcos Baghdatis auch das Finale der Doppelkonkurrenz, wo sie in zwei Sätzen gegen die mit einer Wildcard gestarteten Ivan Dodig und Mate Pavić gewannen. Dies war Baghdatis' erster ATP-Doppeltitel, während Juschny zuvor bereits acht Titel mit verschiedenen Partnern gewonnen hatte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Zagreb